Francesco da Milano kan syfta på:

 Francesco da Milano (verksam 1502–1548), italiensk målare 
 Francesco da Milano (1497–1543), italiensk lutenist och tonsättare